A Füzesgyarmat SK egy 1950-ben alapított magyar labdarúgóklub. Székhelye Füzesgyarmaton található. A klub legnagyobb sikerét 2017. tavaszán ért el miután megnyerte a Békés megyei I. osztályt és feljutott az NB3-ba ahol azóta is szerepel. A 2019/2020-as szezonban története legjobb eredményét érte el miután ezüstérmet szerzett az NB III keleti csoportjában.

Sikerek 

Békés megyei I. osztály
 Bajnok: 2016-17

Békés megye labdarúgócsapatai
Füzesgyarmat
Magyar labdarúgócsapatok
1950-ben alapított labdarúgócsapatok